Мырзахметов — казахская фамилия. Известные носители:
 Мырзахметов, Аблай Исабекович (род. 1969) — казахстанский экономист и государственный деятель.
 Мырзахметов, Аскар Исабекович (род. 1962) — государственный деятель.
 Мырзахметов, Шалатай Мырзахметович (род. 1946) — государственный деятель.
 Мырзахметов, Мекемтас Мырзахметович (род. 1930) — советский и казахский филолог и литературовед.